Manuel Retzbach ist der Name mehrerer Personen:

* Manuel Retzbach (Triathlet) (* 1985), Triathlet und Preisträger des Fair Play Preises des Deutschen Sports
 Manuel Retzbach (Leichtathlet) (* 1991), Leichtathlet und Medaillengewinner bei Deutschen Meisterschaften